Авни — фамилия. Известные носители:
 Авни, Аарон (1906—1951) — израильский скульптор и архитектор.
 Авни, Аки (род. 1967) — израильский актёр.
 Авни, Зеэв (1921—2006) — израильский дипломат, работавший на советскую разведку.
 Авни, Фуат — имя активиста (или группы активистов) турецкого сегмента интернета, действующего в сервисах Twitter и Facebook.
 Авни, Цви (род. 1927) — израильский композитор.
 Авни, Энис (1885—1958) — турецкий писатель.

Топоним 
 Гиват-Авни — населённый пункт на севере Израиля